Eső után Koizumi Takasi 1999-ben bemutatott filmje
 Eső után Mészáros Péter 2002-ben bemutatott filmje